Константин Робев може да се отнася за някой от следните представители на фамилията Робеви:

 Константин Ангелов Робев (1818 – 1900) български възрожденец, лекар и общественик
 Константин Николов Робев (1871 – 1946), български лекар
 Константин Иванов Робев (1897 – 1977), български лекар и общественик
 Константин Ангелов Робев (1901 – ?), български и югославски лекар